

Arte 
 Roycroft – gruppo di artisti statunitense

Persone 
 Bill Roycroft – cavaliere australiano
 John Roycroft – compositore di scacchi britannico